A Barbaturex nem a leguánalakúak alrendágának egy fosszilis csoportja. Típusfaja, a Barbaturex morrisoni alapján írták le 2013-ban. A maradványok Mianmar 40 millió éves iszapköves rétegeiből kerültek elő. A nem neve a latin barbatus (szakállas) és rex (király) összetétele.

Rokonsága 
A Barbaturex nem rokonsága az eddig előkerült leletekből annál pontosabban nem állapítható meg, mint hogy az Acrodonta klád tagja. Ez a fogak alapján bizonyos, de közelebbi meghatározása eddig nem sikerült.

Források 
 Royal Society Publishing, Jason J. Head, Gregg F. Gunnell, Patricia A. Holroyd, J. Howard Hutchison, Russell L. Ciochon: Giant lizards occupied herbivorous mammalian ecospace during the Paleogene greenhouse in Southeast Asia, Published 5 June 2013.DOI: 10.1098/rspb.2013.0665

Ázsia állatvilága az eocénben
Fosszilis hüllők
Hüllőnemek